Laukhuff bezeichnet:
 den Orgelteile-Hersteller Aug. Laukhuff, Weikersheim
 die Firma Laukhuff Industries

Laukhuff ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Laukhuff (1903–1981), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker